Questa era la prima edizione di questo torneo. 

Il torneo è stato interrotto e cancellato dopo il 28 settembre a causa dell'impatto previsto dell'uragano Ian sulla Carolina del Sud.

Teste di serie 

  Jordan Thompson
  Stefan Kozlov (ritirato)
  Dominic Stricker (primo turno)
  Juan Pablo Ficovich (secondo turno)

  Michael Mmoh 
  Facundo Mena 
  Dominik Koepfer (ritirato) 
  Emilio Nava (primo turno)

Qualificati 

  Strong Kirchheimer (primo turno)
  Giovanni Oradini
  Garrett Johns (secondo turno)

  August Holmgren 
  Donald Young 
  Patrick Kypson

Lucky loser 

  Omni Kumar (primo turno)
  Govind Nanda (secondo turno)

  Tennys Sandgren (primo turno)

Wildcard 

  Cannon Kingsley (primo turno)
  Ethan Quinn (secondo turno)

  Gianni Ross (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 
 

LTP Men's Open 2022